Toto je seznam 269 fotbalových reprezentantů, kteří nastoupili za Českou republiku od roku 1994 po současnost.

Seznam hráčů se startem v reprezentačním A-týmu 
Šedě podbarvení hráči ukončili profesionální kariéru, ale stále působí na amatérské úrovni. Červeně podbarvení hráči ukončili veškerou hráčskou kariéru, a pokud stále působí ve fotbalovém prostředí, je uvedena jejich současná funkce. Znaménko plus ve sloupci zápasů znamená, že je hráč nominován k nadcházejícím zápasům.

Seznam hráčů nominovaných k reprezentačnímu utkání bez startu

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Seznam fotbalových reprezentantů v české nejvyšší soutěži

Externí odkazy 
 
 Statistiky reprezentantů na stránkách ČMFS

 
Česká fotbalová reprezentace
Fotbaloví reprezentanti